Röder bzw. Roeder steht für:

 Röder (Familienname) (Roeder), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Röderwirtschaft, Form der Forstwirtschaft

Flüsse:
 Röder (Rothenbuch), Berg im Spessart bei Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Große Röder, bis zum Zufluss der Schwarzen Röder auch Weiße Röder, linker Zufluss der Schwarzen Elster bei Würdenhain, Gemeinde Röderland, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

 Schwarze Röder, linker Zufluss der Großen Röder in Radeberg, Landkreis Bautzen, Sachsen

Adelsgeschlechter:
 Roeder (vogtländisches Adelsgeschlecht)
 Roeder (anhaltisches Adelsgeschlecht)
 Roeder (schlesisches Adelsgeschlecht)
 Roeder von Diersburg (Adelsgeschlecht)

Unternehmen:
 Röder Zeltsysteme und Service, deutscher Zelthersteller und -vermieter
 Gebrüder Roeder, deutscher Großküchenhersteller
 S. Roeder, deutscher Hersteller von Schreibfedern, Büroartikeln und Schreibmaschinen

Siehe auch:

 Roeder von Diersburg
 Rödern
 Redern
 Rödder
 Rödersche